Ordine degli Agostiniani Recolletti
Frati Minori Recolletti